Jenerálka může být:

 Jenerálka - osada v Praze 6-Dejvicích
 Jenerálka (přírodní památka) - přírodní památka v Praze 6
 Jenerálka (zámek) - zámek v Praze 6